Norra Märrskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 22 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 270 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 290 meter i sydöst-nordvästlig riktning.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet